Божидар Григоров ( 1945) — болгарський футболіст.
 Григоров Віктор Федорович (1939—2002) — український живописець, художник-монументаліст.
 Григор Григоров ( 1987) — болгарський шахіст, гросмейстер.
 Григоров Олексій Вікторович ( 1965) — український художник-монументаліст.
 Григоров Федір Вікторович ( 1978) — український художник-монументаліст.

Див. також 
 Григорів